Игры плей-офф ВНБА сезона 2010 проходили с 25 августа по 16 сентября 2010 года. В плей-офф турнира по итогам регулярного первенства вышли по четыре лучших клуба из каждой конференции. Полуфиналы и финалы конференций проводились до двух побед, а решающая серия — до трёх. Чемпионом, во второй раз в своей истории, стала команда «Сиэтл Шторм», которая со счётом 3:0 обыграла команду «Атланта Дрим». «Сиэтл» дважды выходил в финал ВНБА и дважды становился триумфатором чемпионата, «Атланта» в свою очередь впервые добралась до решающей стадии плей-офф. Самым ценным игроком финала стала Лорен Джексон, впервые завоевавшая этот почётный трофей.

Квалифицировались в плей-офф

Восточная конференция

Западная конференция

Сетка

Результаты

Полуфиналы Восточной конференции

Вашингтон — Атланта — 0-2

Нью-Йорк — Индиана — 2-1

Полуфиналы Западной конференции

Сиэтл — Лос-Анджелес — 2-0

Финикс — Сан-Антонио — 2-0

Финалы конференций

Нью-Йорк — Атланта — 0-2

Сиэтл — Финикс — 2-0

Финал

Сиэтл — Атланта — 3-0

Ссылки 
 
 

ВНБА в сезоне 2010
Плей-офф ВНБА